Bisetti – cognome italiano
 Elettra Bisetti – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana